Pirola bezeichnet:

 (1082) Pirola, einen Asteroiden

Pirola ist der Familienname folgender Personen:
 Araldo Pirola (* 1928), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Pirola (* 1946), italienischer Fußballspieler
 Lorenzo Pirola (* 2002), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wintergrün